Природно-заповедный фонд Республики Карелия включает 144 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

К объектам федерального значения относятся два заповедника, три национальных парка, два федеральных зоологических заказника, а также находящийся в пределах Карелии Кемь-Лудский участок Кандалакшского заповедника, находящегося в Мурманской области.

Сеть ООПТ регионального значения включает 45 заказников, 107 памятников природы, 1 курортную зону, 1 ботанический сад, охранную зону федерального заповедника «Кивач», уникальную историческую и природно-ландшафтную территорию «Валаам», музей-заповедник «Кижи» с охранной зоной и 4 объекта со статусом «земли историко-культурного назначения».

Государственные природные заповедники

Государственные национальные парки

Государственные природные заказники

Государственные памятники природы

Дендрологические парки и ботанические сады

Лечебно-оздоровительные местности и курорты

Охранные зоны федеральных ООПТ

Природные парки

Охранные зоны с особым статусом

Земли историко-культурного назначения

Примечания

Литература 
 Атлас Карельской АССР. — М., 1989. — 40 с.
Громцев А., Ладожские шхеры - уникальный скальный ландшафт Европы. Карельский экологический журнал "Зелёный лист"; 2012 г. №2 С. 6.
Громцев А., Кришень А., Титов А., Зелёный пояс Фенноскандии. Карельский экологический журнал "Зелёный лист"; 2013 г. №3 С. 4.
 Заповедники Карелии. — М., 1989. — 175 с.
 Охраняемые природные территории и памятники природы Карелии. — Петрозаводск, 1992
 Красная книга Карелии. — П.: КарНЦ РАН, 1995. — 286 с., ил.
Кипрухин И., Региональный особоохраняемые природные территории Республики Карелия. Карельский экологический журнал "Зелёный лист"; 2012 г. №2 С. 4-5.
Кожевников Г., О необходимости устройства заповедных участков для охраны русской природы. Карельский экологический журнал "Зелёный лист"; 2016 г. №5 С. 11-14.
Кухмонен А., Яковлев Е., Сохранение уникальной природы Баренцего региона. Карельский экологический журнал "Зелёный лист"; 2013 г. №3 С. 5-7.
Луканин В., Актуальность научных исследований в заповедниках. Карельский экологический журнал "Зелёный лист"; 2016 г. №5 С. 3-5.
Луканин В., Зелёный пояс Европы. Карельский экологический журнал "Зелёный лист"; 2013 г. №3 С. 3.
Луканин В., Цивилизация и вопросы организации заповедных территорий. Карельский экологический журнал "Зелёный лист"; 2012 г. №2 С. 2-3.
Момонов В., Национальный парк "Водлозерский" - крупнейший в Европе охраняемый массив девственной тайги. Карельский экологический журнал "Зелёный лист"; 2016 г. №5 С. 6-9.
 Национальные парки России. — М., 1996. — 196 с.
 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 331—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Постановление Правительства Республики Карелия от 19 марта 2004 года № 27-П "О внесении изменений в постановление от 20 июля 1984 года № 276 «О создании государственных заказников и памятников природы местного значения на территории Карельской АССР»
 

Карелия